Shkodra eller Shkodër kan syfta på:

Personer
Mimoza Shkodra (1984–), kosovoalbansk sångerska

Geografi

Albanien 

Shkodra, prefekturhuvudort, Shkodër prefektur, Rrethi i Shkodrës, 
Rrethi i Shkodrës, distrikt, Shkodër prefektur, 
Bashkia e Shkodrës, kommun, Shkodër prefektur, 
Shkodër prefektur, prefektur, 
Shkodrasjön

Robotskapade Albanienförgreningar